Хорго́с () — городской уезд в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурском автономного района КНР.

История 
В ноябре 1983 года в уезде Хочэн был открыт Хоргоский пограничный переход на границе с СССР (после распада СССР — на границе с Казахстаном).

В 2009 году была построена железная дорога Цзинхэ — Инин — Хоргос. В декабре 2011 года было завершено её продолжение на казахстанской стороне, соединившее Хоргос с терминалом в Жетыгене, и с декабря 2012 года по этой линии между Китаем и Казахстаном стали ходить грузовые поезда.

Тем временем в районе Хоргосского погранперехода частями Синьцзянского производственно-строительного корпуса была возведена жилищная инфраструктура. В соответствии с постановлением Госсовета КНР от 26 июня 2014 года западная часть уезда Хочэн была выделена в отдельный городской уезд Хоргос.

Административное деление 
Городской уезд Хоргос делится на 4 уличных комитета.

Экономика 
В декабре 2009 года был запущен в эксплуатацию 1833-километровый трансграничный магистральный газопровод из Центральной Азии в Китай проектной мощностью 60 млрд кубометров газа в год. В Хоргосе газопровод из Центральной Азии (берёт свое начало на границе между Туркменистаном и Узбекистаном и тянется через территории Узбекистана и Казахстана) соединяется с китайским газопроводом Запад—Восток компании PipeChina West Pipeline Company. По итогам 2020 года по газопроводу из Центральной Азии в Китай было поставлено более 39 млрд кубометров природного газа. Газопровод Запад—Восток обеспечивает газом более чем 500 млн жителей 27 провинций, городов центрального подчинения и автономных районов, а также Специального административного района Сянган. Импорт природного газа по трубопроводу из Центральной Азии составил более 15 % от совокупного объёма потребления газа в Китае за 2020 год.

Транспорт 
Важное значение имеет грузовое железнодорожное сообщение по маршруту Хоргос — Казахстан — Европа (экспорт автомобилей, электроники, одежды и потребительских товаров). В 2022 году через КПП Хоргос прошло более 7 тыс. грузовых поездов, следовавших по маршруту Китай — Европа.

Примечания

Ссылки 
 

Городские уезды Синьцзян-Уйгурского автономного района